Jaakson ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jaakson (1905–1998), estnischer Diplomat
 Jüri Jaakson (1870–1942), estnischer Anwalt und Politiker

Siehe auch:
 Jackson
 Jaak